Копий — фамилия. Известные носители:

 Копий, Валерий Васильевич (род. 1948) — советский футболист.
 Копий, Сергей Николаевич (род. 1957) — советский футболист, российский игрок в мини-футбол.